Roi Hendrick (King Hendrick) ou Hendrick Peters fait référence à deux chefs mohawks

 (1660-c. 1735), chef mohawk pro-anglais
Hendrick Theyanoguin (1692-1755), chef mohawk, membre du clan de l'ours

Voir aussi

Hendrick